«Gasaraki» ( Гасараки) — аниме-сериал, сочетающий в сюжете элементы меха, мистики и военной драмы, созданный студией Sunrise в 1998 году. Длительность сериала — 25 серий, телетрансляция в Японии велась с 4 октября 1998 года по 28 марта 1999 года.

Телесериал 
Режиссёр: Рёцукэ Такахаси
Постановщик: Тору Нодзаки
Сценарий: Сюку Мурасэ
Композитор: Куниаки Хайсима
Оригинальная идея: Хадзимэ Ятатэ, Рёцукэ Такахаси
Дизайн персонажей: Сюку Мурасэ
Художник: Сигэми Икэда
Дизайн меха: Синдзи Арамаки, Ютака Идзубути
Оператор: Хироси Токи

Сюжет 
С древнейших времён японский клан Ватанабэ обладал огромной силой и властью. Основой могущества клана было божество Гасараки, которому поклонялся клан и от которого получал «кугаев» — гигантских человекоподобных монстров, непобедимых воинов, управляемых с помощью людей, имеющих особые способности — каи. Самым страшным оружием клана был ритуал вызова Гасараки. Вызов сопровождался «огненным штормом», уничтожающим всё. Каи, вызвавший Гасараки, погибал, хотя легенда гласила, что достаточно сильный каи может не только выжить, но и управлять Гасараки. Около тысячи лет назад клан Го́ва, наследник клана Ватанабэ, отказался от использования кугаев и вызова Гасараки, поскольку вожди клана сочли эти средства слишком опасными.

В начале XXI века клан Гова процветает. Одно из направлений его деятельности — разработка новых вооружений. Опасность древних традиций уже основательно забылась, и молодые честолюбивые члены клана не видят ничего страшного в их применении. Используя древние знания, сохранённые в клане, и сохранившегося кугая, они создают TA (Tactical Armor) — антропоморфные боевые машины, предназначенные для манёвренного боя в городских условиях. Управляет TA пилот, система управления непосредственно взаимодействует с его нервной системой и качество управления сильно зависит от индивидуальных особенностей организма. Управление TA — огромная нагрузка, как физическая, так и психическая. В экспериментальную группу пилотов входит Гова Юсиро — младший сын из клана Гова. Он — каи, и благодаря своим способностям является лучшим из пилотов. Попытки добиться столь же высокого уровня взаимодействия с TA для обычного пилота путём медикаментозной стимуляции провалились — пилоты не выдерживают нагрузки и сходят с ума.

Не только Гова владеют секретами Гасараки. Корпорация «Символ» также занимается разработками TA, и уже восемь лет использует для экспериментов Михару — неизвестно как найденную ими девушку-каи. Исследования идут практически параллельно. И в тот же момент, когда над Юсиро проводят эксперимент, пытаясь повторить ритуал вызова, учёные «Символа» пытаются сделать то же самое с помощью Михару. В результате Юсиро, находясь в трансе, вступает с Михару в контакт, видит её и слышит голос: «Остановись, не призывай снова этот ужас!» Юсиро прерывает ритуал. Он в растерянности. Кто эта, видимо, хорошо знакомая ему девушка? Откуда в его памяти странные, непривычные образы и слова? Что означают слова об «ужасе»? Почему «снова»? Значит, он когда-то уже призвал Гасараки? Тогда кто он на самом деле? Чтобы ответить на эти и многие другие вопросы и, в конце концов, узнать тайну Гасараки, Юсиро приходится пройти через множество испытаний, встретиться с Михару, узнать много неожиданного и странного о себе и своей семье.

История Юсиро и Михару является основой сюжета сериала. Помимо неё, в сериале затрагивается множество тем. Прежде всего это глобальные вопросы войны и мира, всемирной гегемонии США, власти корпораций, неподконтрольных никаким правительствам, потенциальной неустойчивости мировой экономики, влияния экономики на политику, склонности сильных государств решать экономические проблемы военными средствами. Поднимаются внутренние проблемы Японии: наплыв иммигрантов и связанная с этим криминализация и обострение социальной напряжённости, превращение японцев в «нацию потребления» западного типа, забывающую свои исторические корни и теряющую национальную идентичность, расхождение между конституцией, запрещающей использование вооружённых сил вне Японии, и практики отправки военных в «горячие точки». Не обойдены и традиционные для меха-аниме темы: взаимоотношения в команде, взаимовыручка, доверие подчинённых командиру и командира — подчинённым, отношения низового звена военнослужащих, непосредственно воюющих на поле боя, с высшим командованием, часто склонным рассматривать людей как расходный материал, наравне с оружием и боеприпасами.

Аналогии с другими меха-аниме 

В рецензии сайта ex.org отмечается, что вводя религиозный подтекст, сериал идёт по стопам «Евангелиона». Дизайн же персонажей напоминает отчасти «Евангелион», отчасти «Mobile Suit Gundam Wing». Так, Михару, особенно в контактном комбинезоне, похожа на клон Рэй Аянами.

Персонажи 
 — Младший сын главы клана Гова. Основное занятие — участие в экспериментах, связанных с разработкой TA. С детства обучался Гасара — ритуальному танцу вызова Гасараки. Внешне очень спокойный. В семье Гова к Юсиро ближе всего младшая сестра Мицудзу — она очень любит брата и страдает от того, что редко видится с ним. Кроме Мицудзу с теплотой к Юсиро относится только отец. Старшие братья просто используют Юсиро в качестве подопытного кролика. Как Юсиро со временем узнаёт, в действительности он вовсе не Гова Юсиро. Настоящий Гова Юсиро погиб 8 лет назад во время очередного эксперимента по вызову Гасараки, его тело хранится в криогенной камере хранилища семьи Гова. Чтобы не останавливать эксперименты, мальчику, также обладающему способностями каи, ровеснику Юсиро и внуку его учителя, стёрли память и записали ранее сохранённую память погибшего Юсиро. Узнав правду о своём происхождении, Юсиро перестаёт считать себя чем-то обязанным клану Гова. Важными для него остаются только конкретные люди, к которым он по каким-то причинам испытывает симпатию: отец, сестра, Михару, пилоты TA, немногие знакомые и друзья. Вступив в контакт с древним кугаем, Юсиро становится обладателем воспоминаний каи, которые в своё время управляли этим кугаем. Именно к тем временам относятся его воспоминания о встрече с Михару, бывшей тогда ещё одним каи клана Гова.

 — . Девушка, на несколько лет моложе Юсиро. Обладает способностями каи. Происхождение неизвестно. Восемь лет назад «Символ» нашёл её и начал использовать для экспериментов по созданию оружия. Михару унаследовала память каи, тысячу лет назад встретившейся с тогдашним Юсиро и вместе с ним остановившей призыв Гасараки. Нынешняя Михару — тихая, но отнюдь не забитая девушка. К своей роли подопытного кролика относится спокойно, внешне безразлично, к тем, кто её исследует — с некоторым пренебрежением. В нормальном состоянии сильная духом, целеустремлённая и деятельная. От слишком сильного нервного напряжения может сорваться и впасть в ступор; в таком состоянии она замыкается в себе и большую часть времени просто сидит, ни на что не реагируя. Давно осознала, что представляет большую ценность и может позволять себе практически что угодно, не боясь репрессий, поэтому бесстрашно делает то, что считает необходимым. Глава исследовательской группы, занимающейся Михару, за восемь лет привязался к девушке и уже не может относиться к ней как к испытуемому объекту — он бережёт Михару, старается по возможности оградить её от опасностей. Михару тоже относится к нему иначе, чем к остальным людям «Символа» — как к близкому человеку.

 — глава клана Гова, отец братьев Гова. Уже пожилой человек, опытен, умён, осторожен, сторонник политики поддержания статус-кво в деятельности клана

 — старший из братьев Гова. Политик, дипломат, менеджер, активно конкурирующий с отцом за пост главы клана Гова и, в конце концов, получающий этот пост. По мнению Кадзукиё, клан Гова должен проводить более активную политику, с использованием всех средств, имеющихся в распоряжении.

 — второй брат Гова. Политик, дипломат, менеджер. Решает организационные вопросы, связанные с ведущими проектами клана. Верен клану, во всём подчиняется старшему брату, признавая его первенство и право решать.

 — третий из братьев Гова. Учёный, непосредственно руководящий научной работой, связанной с Гасараки, феноменом каи, кугаями и разработкой TA.

 — младшая сестра Гова, на несколько лет моложе Юсиро. Очень любит Юсиро, беспокоится за него, ждёт его возвращения, когда Юсиро куда-то уезжает. Как выясняется в заключительной части фильма, Мисудзу — каи, как и Юсиро.

 — учитель Юсиро, в частности, обучавший юношу ритуальному танцу Гасара. Живёт рядом со старой резиденцией клана, присматривает за хранилищем, где сохраняется древний кугай и где находятся тела погибших каи клана. Осведомлён о множестве тайн клана, но никогда не вмешивается активно в происходящие в клане и вокруг него события.

Список серий

Примечания

Ссылки 

Аниме 1998 года
Sunrise
Gasaraki
Оригинальные аниме
Телесериалы на японском языке